Eugenio Dal Corso – cardinale e vescovo cattolico italiano
Paola Dal Corso – cestista italiana
Silvio Dal Corso – calciatore italiano